En transcriptions pinyin(s) de caractères sinophones, ce terme Xin peut se référer :
 au nom d' une dynastie chinoise ayant régné sur lEmpire du milieu'' de 9  à 23 après (donc par rapport au calendrier grégorien contemporain de notre ère) ;
 il peut se référer aussi à une abréviation de xinxiu (), une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 ou bien à la huitième tige céleste  du cycle sexagésimal chinois ;
 au xian de Xin''' / , enfin, une subdivision administrative de la province du Henan de l'actuelle Chine continentale.

Homonymie de toponyme